Принцип максимума модуля (в теории функций комплексных переменных) 
 Принцип максимума для уравнения теплопроводности
 Принцип максимума Понтрягина (в теории оптимального управления)